Thall steht für:

 Thall (Gemeinde Gallspach), Ortschaft der Gemeinde Gallspach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Thall (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Thall (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Thall (Pakistan), eine Stadt im nördlichen Pakistan

Thall ist der Familienname folgender Personen:

 Thelma Thall (* 1924), US-amerikanische Tischtennisspielerin